Bitola (makedonsky: Битола) je opština v jižní části Severní Makedonie. Bitola je také název města, které je centrem opštiny. Nachází se v Pelagonském regionu.

Geografie 
Opština sousedí na severu s opštinou Demir Hisar, na severovýchodě s opštinou Mogila, na západě s opštinou Resen, na jihovýchodě s opštinou Novaci a s Řeckem na jihu.

Opština leží v historickém regionu Pelagonie a leží v ní nejvyšší hory pohoří Baba. Přes opštinu protéká řeka Crni Timok.

Centrem opštiny je město Bitola. Dále se v opštině nachází 65 vesnic:

Demografie 
Podle sčítání lidu z roku 2021 žije v opštině 85 164 obyvatel. Etnickými skupinami jsou:

 Makedonci – 69 182 (81,23 %)
 Albánci – 4 018 (4,72 %)
 Romové – 2 890 (3,39 %)
 Turci – 1 174 (1,38 %)
 Valaši – 1 205 (1,41 %)
 Srbové – 359 (0,42%)
 ostatní a neuvedené – 6 336 (7,44 %)

V roce 2003 probíhalo přerozdělování makedonského území a do opštiny Bitola byla přidána území opštin Bistrica a Capari, čímž tyto opštiny zanikly.

Reference

Související články 
 Bitola
 Baba
 Pelagonský region

Externí odkazy 
 

 
Opštiny v Pelagonském regionu